Árvay József (?) cukrász
Árvay József (1823–1879) tanfelügyelő, királyi tanácsos
Árvay József (1916–1975) nyelvész, helytörténész
Árvay József (?) építész